Два одноимённых мавзолея в Узбекистане:
 Мавзолей Юнус-хана (Ташкент)
 Мавзолей Юнус-хана (Хива)